41-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 апреля по 11 ноября 1978 года. Победителем второй раз в истории после 1964 года стало тбилисское «Динамо». После этого чемпионат СССР выигрывали только клубы из «славянских» республик — РСФСР, Украины и Белоруссии.

В целях борьбы с договорными матчами с этого сезона был введён лимит ничьих. Очки командам начислялись только за первые 8 ничейных результатов.

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Георгий Ярцев («Спартак» Москва) — 19 голов в 29 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица

Вторая лига. Итоговое положение

Финал

«Металлист» — «Факел» 

 Путёвку в первую лигу получил харьковский «Металлист».

«Трактор» — «Звезда» 

 Путёвку в первую лигу получила пермская «Звезда».

«Спартак» — «Алга» 

 Путёвку в первую лигу получил нальчикский «Спартак».

Решение Федерации футбола СССР 
После проведения финальных игр Федерация футбола СССР приняла неожиданное решение, разрешив повыситься в классе всем шести победителям зональных первенств. Таким образом, путёвки в первую лигу также получили воронежский «Факел», павлодарский «Трактор» и фрунзенская «Алга».

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1978 года на football.lg.ua